Mercedes-Benz SLR McLaren — modelo superesportivo da Mercedes-Benz
 Mahou Sentai Magiranger — 29.ª série da franquia Super Sentai
 Mario Sports Mix — jogo eletrônico de esporte desenvolvido pela Square Enix para o Wii
 Medalha Simão Mathias — homenagem a quem ofereceu contribuições para o desenvolvimento da Química no Brasil
 Monthly Shōnen Magazine — revista de mangá shōnen japonesa publicada pela Kodansha
 Museu Solar Monjardim — museu público histórico brasileiro em Vitória
 Mulheres que fazem sexo com mulheres — termo médico para designar relações sexuais entre mulheres
 Homens que fazem sexo com homens — termo médico para designar relações sexuais entre homens

Música 
 My Sister's Machine — extinta banda estadunidense formada em Seattle
 Miami Sound Machine (álbum) — álbum da banda Miami Sound Machine

Pessoas 
 Miguel Sá Monteiro — ator e autor português
 Manuel Silvino Monjardim — médico e político brasileiro
 Márcia Serejo Marinho — política brasileira
 Mario Suárez Mata — futebolista espanhol que atua como meia
 Martim Soares Moreno — militar que defendeu os interesses da coroa lusitana no Brasil
 Mary Stuart Masterson — atriz estadounidense
 Mary Sherman Morgan — cientista de foguetes estadunidense
 Manuel Sanchís Martínez — futebolista e treinador espanhol
 Mariano Sáez Morilla — advogado, catedrático e político espanhol

Ver também 
 Acrônimo de três letras
 MSN

Desambiguações de siglas